Manen ou Manén est le nom de plusieurs personnalités, dont, par année de naissance :
 Eugène Manen (1829-1897) : ingénieur hydrographe français ;
 Juan Manén (1883-1971), compositeur espagnol ;
 Henri Manen (1900-1975), pasteur protestant français, juste parmi les nations ;
 Hans van Manen (1932-), danseur et chorégraphe néerlandais ;
 Christian Manen (1934-2020), compositeur classique français ;
 Aletta van Manen (1958-), hockeyeuse sur gazon néerlandaise.

Homonymie de patronyme